Tønder (gemeente), een gemeente in het zuiden van Denemarken
Tønder (plaats), een plaats in het zuiden van Denemarken
Tønder (parochie), een parochie in de gemeente Tønder